Desa Cimara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cimara (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 108,45), Jawa Barat, 
 Desa Cimara (administrativ by i Indonesien, lat -6,83, long 107,98), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar